— феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо (1593—1871), в провинции Хидзэн региона Сайкайдо на острове Кюсю (современная префектура Сага).

Краткая история 
Административный центр княжества: замок Карацу в провинции Хидзэн.

Доход хана:
 1593—1647 годы — 120 000 коку риса
 1649—1678 годы — 90 000 коку
 1678—1691 годы — 60-70 коку риса
 1691—1762 годы — 70 000 коку
 1762—1871 годы — 60 000 коку риса

Карацу-хан был ликвидирован в 1871 году.

История княжества 
Княжество Карацу было создано в 1593 году. Его первым правителем стал Тэрадзава Хиротака (1563—1633), вассал Тоётоми Хидэёси. После завоевания Тоётоми Хидэёси острова Кюсю Тэрадзава Хиротака получил во владение домен Карацу (провинция Хидзэн) с доходом 83 000 коку риса. В 1633 году ему наследовал второй сын Тэрадзава Каратака (1609—1647). В 1647 году Тэрадзава Каратака сошёл с ума и совершил самоубийство. Из-за отсутствия наследника Карацу-хан перешёл под прямое управления бакуфу.

В 1649 году Карацу-хан был передан Окубо Тадамото (1604—1670), ранее правившему в Акаси-хане (провинция Харима). В 1670 году ему наследовал приёмный сын Окубо Тадамото(1632—1712), который в 1678 году был переведён в Сакура-хан (провинция Симоса).

В 1678 году новым правителем Карацу-хана стал Мацудайра Норихиса (1633—1686), бывший владелец Сакура-хана. В 1686 году после смерти Норихиса новым даймё стал его второй сын Мацудайра Норихару (1654—1690). В 1690 году ему наследовал сын Мацудайра Норисато (1686—1746), но в следующем году его перевели в Тоба-хан (провинция Сима).

В 1691—1762 годах княжеством Карацу владел род Дои. В 1691 году первым правителем стал Дои Тосимасу (1650—1713), бывший даймё Тоба-хана. В 1713 году ему наследовал сын Дои Тосидзанэ (1690—1736). В 1736 году третьим даймё Карацу-хана стал Тосинобу (1723—1744), приёмный сын Тосидзанэ. В 1744 году после смерти Тосидзанэ на княжеский престол вступил его брат Дои Тосисато (1722—1777), который в 1762 году был переведён в княжество Кога (провинция Симоса).

В 1762 году Карацу-хан был передан Мидзуно Тадато (1734—1812), который ранее владел Окадзаки-ханом (провинция Микава). В 1775 году Тадато уступил власть своему приёмному сыну Мидзуно Тадаканэ (1744—1818). В 1805 году он передал престол своему сыну Мидзуно Тадааки (1771—1814). В 1812 году новым правителем Карацу-хана стал Мидзуно Тадакуни (1794—1851), второй сын и преемник Тадааки. В 1817 году он добился своего перевода в Хамамацу-хан (провинция Тотоми).

В 1817 году княжество Карацу получил во владение Огасавара Нагамаса (1796—1823), бывший даймё Танагура-хана (провинция Муцу). Его потомки управляли ханом вплоть до 1871 года.

Во время Войны Босин (1868—1869) фактический правитель Карацу-хана Огасавара Нагамити с отрядом своих вассалов сражался на стороне союза северных княжеств против императорского правительства. Осенью 1868 года после падения Северного союза Огасавара Нагамити отправился на остров Хоккайдо, где воевал на стороне Республики Эдзо. В это же самое время администрация Карацу-хана поддерживала Союз Саттё и императора Мэйдзи.

Карацу-хан был ликвидирован в 1871 году.

Правители княжества 
 Тэрадзава, 1593—1647 (тодзама-даймё)

 Род Окубо, 1649—1678 (фудай-даймё)

 Род Мацудайра (ветвь Огю), 1678—1691 (фудай-даймё)

 Род Дои, 1691—1762 (фудай-даймё)

 Род Мидзуно, 1762—1817 (фудай-даймё)

 Род Огасавара, 1817—1871 (фудай-даймё)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Ханы Японии